Althaea vulgaris  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Althaea vulgaris descrita por (Fries) Alef. es el Malva neglecta de Wallr
Althaea vulgaris descrita por Bubani es el Althaea officinalis de L.

Referencias